Биндал — коммуна в историческом регионе Хельгеланд в самой южной части фюльке Нурланн в Норвегии. Граничит с четырьмя коммунами фюльке Нур-Трёнделаг: Хёйланнет и Нерёй на юге, Намсскуган на юго-востоке и Лека на западе, и тремя коммунами фюльке Нурланн: Сёмна, Брённёй и Гране.

В 1838 году приход Биндал был разделен на две коммуны, потому что в приход входили земли двух фюльке: Нурланн и Нур-Трёнделаг. По новому законодательству коммуна должна была находится в границах одного фюльке, следовательно приход был разделён на две части:  и . В 1852 году граница фюльке была передвинута на юг на её современное местоположение и коммуны Нурбиндален и Сёрбиндален были объединены в одну.

Общая информация

Название 
Старонорвежское название региона было Birnudalr. Первая часть названия — родительный падеж названия реки Birna (сейчас Åbjøra), окончание — слово Dalr, которое означает долина. Название реки произошло от слова birna, означающего медведица.

Герб 
Коммуна имеет современный герб. Он был принят в 1990 году. На гербе изображёны 6 заклёпок, символизирующих судостроение в коммуне.

География 
На побережье коммуна простирается до гор по направлению к озеру .  — наивысшая гора на территории коммуны (высота 1058 м). Так же на территории коммуны находится часть озера  (вторая часть находится в коммуне Брённёй).

Экономика 
Наиболее важными отраслями производства в Биндале являются сельское хозяйство и лесоводство. Крупнейшим производством является завод по производству дверей, насчитывающий в своём штате около 130 сотрудников. Так же в Биндале существуют традиционная индустрия судостроения.

Культура 
Ежегодно в последние выходные июня в деревне  проходят традиционные лодочные гонки на Нурланнских лодках (Nordland boats).

Образование 
В Биндале находятся три школы, две из них являются независимыми и не подчиняются администрации коммуны.
 школа Террока () — находится в Терроке. Это наибольшая школа в Биндале, в ней обучаются приблизительно 100 учеников. В школе есть классы с 1-го по 10-й.
 Независимая школа Кьелла () — размещается в . Есть классы с 1-го по 10-й.
 Независимая школа Биндалсеидета () — расположена в . В школе есть классы с 1-го по 10-й.

Примечания

Ссылки